«Fade Away» — дебютний міні-альбом українського рок-гурту Рольова Модель. Альбом був виданий 2009 року та записаний у 2007–2008 роках. До альбому увійшли 3 перші пісні гурту та сингл «Fade Away», що потрапив у ротацію українських радіостанцій 2007 року. Кліпи були відзняті до пісень: «Fade Away» та «Lovin’ The Good Times». Пісню «Fade Away» також за версією переглядів на YouTube приписують схожість з піснею гурту «Mest» — Richard Marxism.

Список композицій 
 «Fade Away»
 «Lovin’ The Good Times»
 «Remember Me»

Примітки

Посилання 
 http://rolemodelsband.com/index.php/music/C5/